Sierpc steht für:

 Sierpc, eine Stadtgemeinde und der Verwaltungssitz der Landgemeinde Sierpc im Powiat Sierpecki, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Sierpc (Landgemeinde), eine selbstständige Landgemeinde im Powiat Sierpecki, Woiwodschaft Masowien, Polen 
 (199950) Sierpc, ein Asteroid, benannt nach der Stadt Sierpc